Федаш Клавдія Анна-Марія (1909—1978) — монахиня-василіянка, архимандриня сестер Чину святого Василія Великого, учасниця Другого Ватиканського собору.
 Федаш Юрій Петрович (* 1980) — капітан II рангу ВМС ЗС України, командир морського тральщика «Черкаси», учасник російсько-української війни.